Санту-Амару () — топоним:

 Санту-Амару (Баия) — муниципалитет, входит в штат Баия Бразилии.
 Санту-Амару (Велаш) — район (фрегезия), муниципалитет Велаш округа Азорские острова Португалии.
 Санту-Амару (Вила-Нова-де-Фош-Коа) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Нова-де-Фош-Коа округа Гуарда Португалии.
 Санту-Амару (Сан-Роке-ду-Пику) — район (фрегезия), муниципалитет Сан-Роке-ду-Пику округа Азорские острова Португалии.
 Санту-Амару (Созел) — район (фрегезия), муниципалитет Созел округа Порталегре Португалии.